UAM steht für:
 Union Africaine et Malgache (Afro-Madegassische Union), zwischenstaatliche Organisation ehemaliger französischer Kolonien
 Union des Artistes Modernes, französischer avantgardistischer Zusammenschluss von Architekten und Designern
 Union des Arabischen Maghreb, ein wirtschaftlicher bzw. konsultativer Integrationsversuch der Staaten Marokko, Libyen, Algerien, Tunesien und Mauretanien seit 1989
 Union Africaine et Malgache, eine Organisation französischsprachiger Staaten Afrikas
 Universidad Autónoma de Madrid (Autonome Universität Madrid) in Spanien
 Universidad Autónoma Metropolitana in Mexiko
 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Adam-Mickiewicz-Universität Posen) in Polen
 Universitätsarchiv München, Einrichtung der Ludwig-Maximilians-Universität
 Urban Air Mobility, öffentlicher Personennahverkehr mit Kleinflugzeugen (z. B. „Flugtaxis“)
 Andersen Air Force Base (IATA-Code), Stützpunkt der US Air Force auf der pazifischen Insel Guam

u. a. m. steht für:
 und andere[s] mehr

Siehe auch:

Abkürzung